Miejscowości w USA:
 St. Ignace – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
Gminy w USA:
 St. Ignace (ang. St. Ignace Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac